El término río Conceição puede referirse a:
río Conceição (Río de Janeiro): curso de agua brasileño que atraviesa el estado de Río de Janeiro.
río Conceição (Ceará): curso de agua brasileño que atraviesa el estado de Ceará.
río Conceição (Río Grande del Sur): curso de agua brasileño que atraviesa el estado de Río Grande del Sur.